Abraham Bertius (1610-1683), en religion Pierre de la Mère de Dieu, carme déchaux ;
 Jean Bertius (1615-1662), en religion Césaire de Saint-Bonaventure, carme déchaux ;
 Pierre Bertius (1565-1629), mathématicien et cosmographe hollandais.